Жуде́ц Васлу́й () — румынский жудец в регионе Западная Молдавия.

География 
Граничит с Молдовой — на востоке, с жудецами Нямц, Бакэу и Вранча — на западе, Яссы — на севере и Галац — на юге.

Демография 

По данным переписи населения 2002 года в жудеце проживали 455 049 человек.

Национальный состав

Вероисповедание

Политика 
По результатам , парламент жудеца Васлуй состоит из 33 депутатов следующих партий:

Административное деление 
В состав жудеца входят 2 муниципия, 8 городов и 75 коммун.

Муниципии 
 Васлуй ()
 Бырлад ()
 Хуши ()

Города 
 Негрешти ()
 Мурджени ()

Коммуны 

 Албешти
 Александру Влахуцэ
 Арсура
 Банка
 Беречени
 Блэджешти
 Богдана
 Богдэнешти
 Богдэница
 Боцешти

 Бунешти-Аверешти
 Бэкани
 Бэлтени
 Бэчешти
 Ветришоаия
 Вийшоара
 Виндереи
 Воинешти
 Вултурешти
 Вуткани

 Вэлени
 Гергешти
 Гривица
 Гырчени
 Гэджешти
 Делени
 Делешти
 Димитрие Кантемир
 Додешти
 Драгомирешти

 Дрынчени
 Дуда-Епурени
 Думешти
 Дэнешти
 Епурени
 Зорлени
 Зэподени
 Иана
 Ибэнешти
 Ивешти

 Ивэнешти
 Кодэешти
 Козмешти
 Короешти
 Костешти
 Крецешти
 Лаза
 Липовэц
 Лунка Банулуи
 Миклешти

 Мунтений де Жос
 Мунтений де Сус
 Мэлуштени
 Олтенешти
 Ошешти
 Периени
 Погана
 Подонешти
 Поиенешти
 Покидя

 Пуиешти
 Пунджешти
 Пушкаши
 Пэдурени
 Рафаила
 Ребрича
 Рошиешти
 Солешти
 Стэнилешти
 Танаку

 Тодирешти
 Тутова
 Тэкута
 Тэтэрыни
 Ферешти
 Фрунтишени
 Фэлчу
 Хочени
 Чиокани
 Штефан чел Маре

 Шулетя

Примечания